Кубок Станковича 2006 или Кубок континентальных чемпионов Станковича 2006 () — 2-й международный турнир по баскетболу, проходивший с 11 по 15 августа 2006 года в Нанькине и Куньшане, КНР.

Команды-участницы 
  (Чемпион Океании)
  (Чемпион Америки)
  (Чемпион Азии)
  (Бронзовый призёр Чемпионата Европы)
  (Серебряный призёр Чемпионата Европы)
  (Чемпион Европы)
Команды были разделены на две группы.

Результаты матчей

Группа A

11 августа 2006 –  Греция -  Австралия 68:60

12 августа 2006–   Франция -  Греция 72:68

13 августа 2006 –   Австралия -  Франция 77:71

1 место (А1) –  Греция

2 место (А2) –  Франция

3 место (А3) –  Австралия

Группа B 

11 августа 2006 –  Германия -  Китай 82:73

12 августа 2006 –  Германия -  Бразилия 76:75

13 августа 2006 –  Бразилия -  Китай 88:78

1 место (В1) –  Германия

2 место (В2) –  Бразилия

3 место (В3) –  Китай

Финал 

15 августа 2006 (A3-B3)  Австралия -  Китай 61:63

15 августа 2006 (A2-B2)  Франция -  Бразилия 86:74

15 августа 2006 (A1-B1)  Греция -   Германия 84:47

Итоги 
1.  Греция

2.  Германия

3.  Франция

4.  Бразилия

5.  Китай

6.  Австралия

MVP турнира 
  Дирк Новицки ( Германия)

Символическая сборная турнира 
 Тони Паркер (  Франция )
 Леандро Барбоза (  Бразилия )
 Дирк Новицки (  Германия )
 Андерсон Варежао (  Бразилия )
 Яо Мин (  Китай )

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Станковича
2006 год в баскетболе